Дмитрий Тёмкин:
 Тёмкин, Дмитрий Маркович (род. 1977) — израильский и канадский шахматист, гроссмейстер (2001).
 Тёмкин, Дмитрий Зиновьевич (1894—1979) — американский композитор, четырёхкратный лауреат премии «Оскар», сын З. И. Тёмкина.